Дудич () — сербская фамилия. Известные носители:
 Дудич, Андраш (1533—1589) — вольнодумец, гуманист XIV века.
 Дудич, Драгойло (1887—1941) — сербский писатель и военнослужащий.
 Дудич, Иван (род. 1977) — сербский футболист.
 Дудич, Милан (род. 1979) — сербский футболист.
 Дудич, Милош (1915—1944) — югославский сербский военачальник.